(1641-1718), ecclésiastique et haut fonctionnaire colonial espagnol, évêque de Quito puis vice-roi du Pérou de 1710 à 1716 ;
 Laureano Manuel Ladrón de Guevara (1889-1968), dit Laureano Guevara, peintre, muraliste et graveur chilien ;
 María Amparo Rivelles y Ladrón de Guevara (1925-2013), plus connue sous le nom d'Amparo Rivelles, actrice espagnole ;   
 Héctor Ladrón de Guevara (né en 1940), footballeur péruvien ;
 Rafael Ladrón de Guevara (né en 1952), coureur cycliste espagnol ;

Patronyme hispanique